Wernhardt ist der Familienname folgender Personen:

 Paul von Wernhardt  (1776–1846), Offizier
 Stefan von Wernhardt (1806–1869), k. k. Kämmerer, Geheimer Rat und Feldmarschalleutnant 

Siehe auch:
 Wernhardt (Adelsgeschlecht)